Ganesan (tamoul: கணேசன்) est un patronyme tamoul pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1932), musicien carnatique indien
Bhanurekha Ganesan (né en 1954), actrice et femme politique indienne
, homme politique indien dans le Tamil Nadu
, homme politique indien dans le Tamil Nadu
Gemini Ganesan (1919-2005), acteur indien
, homme politique indien dans le Tamil Nadu
, homme politique indien dans le Tamil Nadu
 (né en 1934), homme politique indien
 (né en 1945), homme politique indien et chef de parti
 (né en 1959), homme politique srilankais
 (1932-2015), joueur singapourien de football
, homme politique indien 
 (né en 1964), homme politique srilankais
 (né en 1952), producteur de film indien
, homme politique indien dans le Tamil Nadu
 (1930-2018), homme politique indien maire de Chennai
Savitri Ganesan (1935-1981), actrice et chanteuse indienne
 (1908-1982), homme politique et activiste tamoul indien
Sivaji Ganesan (1928-2001), acteur et producteur de cinéma indien
 (né en 1982), joueur malaisien de cricket
 (mort en 1996), acteur et homme politique srilankais

Voir aussi

Homonymie de patronyme